Asemoneinae — подсемейство пауков из семейства пауков-скакунчиков.

Распространение 
Встречаются в Старом Свете. Род Asemonea широко распространён в африканских и азиатских тропиках. Большая часть остального разнообразия группы находится в Африке, четыре рода встречаются на Мадагаскаре.

Описание 
Представители подсемейства отличаются необычно медиальным положением задних срединных глаз , отчётливо ближе к средней линии, чем внутренний край передних боковых глаз , очевидная синапоморфия. Молекулярные данные (Maddison et al. 2014) объединяют три исследованных рода, Asemonea, Goleba и Pandisus. Логунов (2004) предполагает, что Hindumanes находится филогенетически недалеко от Pandisus, разделяя их сходные мельчайшие глаза PLE. Африканские и азиатские Asemoneinae полупрозрачные и длинноногие, напоминающие представителей подсемейств Onomastinae и Lyssomaninae. Они соответствуют «Группе III» среди Lyssomaninae sensu lato в работе Ванлесса (1980c).

Систематика 
Включает 4 рода и около 40 видов.

Внешняя филогения 
Отношения между базальными сальтицидами на филогенетическом древе семейства пауков-скакунов ещё полностью не выяснены; сводные кладограммы, опубликованные в 2014 и 2015 годах, показывают неясное ветвление для пяти базальных подсемейств, включая Asemoneinae.

Классификация 
В 2015 году канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал. Он разделил подсемейство Lyssomaninae, описанное Фредом Ванлессом в 1980 году в широком таксономическом понимании, на три подсемейства: Onomastinae, Asemoneinae и Lyssomaninae s. str. (в узком смысле). Новое подсемейство Asemoneinae он определил в составе 5 родов (более 40 видов). Однако, в 2017 году род Hindumanes Logunov, 2004, оригинально помещённый здесь (типовой вид которого изначально был помещен в Lyssomanes), был перенесён в подсемейство Lyssomaninae на основании сходства луковиц пальп самцов.

Asemonea O. P.-Cambridge, 1869 (более 20 видов)
Goleba Wanless, 1980 (5 видов)
Macopaeus Simon, 1900 (1 вид)
Pandisus Simon, 1900 (6 видов)

Примечания

Литература 
 Simon, E. (1901): Histoire naturelle des araignées 2(3): 381—668.

Ссылки 
 

Пауки-скакунчики